Gminy w USA:
 Thornbury (ang. Thornbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Thornbury (ang. Thornbury Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
W Wielkiej Brytanii:
 Thornbury (Devon) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Thornbury (Herefordshire) – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Thornbury (South Gloucestershire) – miasto w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)